Maline so sadeži malinjaka.

Maline so lahko tudi krajevno ime.

Slovenija 
 Maline pri Štrekljevcu, občina Semič
 Maline, Mokronog - Trebelno, občina Mokronog - Trebelno

Bosna in Hercegovina 
 Maline, Travnik